Мраково — название населённых пунктов в России:

 Мраково — село в Гафурийском районе Башкортостана.
 Мраково — село в Кугарчинском районе Башкортостана, административный центр района.